

Persone 
 Justin Olam – rugbista della Papua Nuova Guinea

Religione 
 Adon Olam – inno della liturgia ebraica scritto in tetrametro giambico
 Seder Olam Rabbah – cronologia ebraica attribuita al rabbino Jose ben Halafta
 'Olam Ha-Ba – escatologia ebraica o giudaica
 Tiqqun 'olam – frase in lingua ebraica che significa "riparare" o "perfezionare il mondo"

Altro 
 Olam International – azienda alimentare e agroalimentare che opera in 60 Paesi